Monasterio (spanisch Kloster) bezeichnet:

 Monasterio (Stadt), eine spanische Stadt
 Monasterio (Municipio), Municipio in der spanischen Provinz Guadalajara

Monasterio ist der Nachname von
 Derrick Monasterio (* 1995), philippinischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ortiz Monasterio
 Monasterium
 Monastero